Mangane est un patronyme pouvant désigner :
 Kader Mangane, footballeur sénégalais ;
 Moktar Mangane, également footballeur sénégalais.

Voir aussi 
 Mangan
 Manganes

Homonymie de patronyme